Metilnaftalen se može odnositi na:

 1-Metilnaftalen
 2-Metilnaftalen